Oude watertoren (Den Helder), gebouwd in 1856, gesloopt in 1908.
 Nieuwe watertoren (Den Helder), gebouwd in 1908.